Everything Must Go («Всё должно идти своим чередом») может означать:

Альбомы 
 Everything Must Go — альбом группы Steely Dan (2003).
 Everything Must Go — альбом группы Manic Street Preachers (1996).

Песни 
  — песня группы Manic Street Preachers (1996) с одноимённого альбома
 «Everything Must Go!» — песня группы The Weakerthans с альбома  (2000)

Фильмы 

  — фильм 2010-го года (по рассказу Раймонда Карвера) с участием Уилла Феррелла
  — эпизод ситкома